Campioana en-titre a titlului a fost numărul 4 mondial, Arina Sabalenka, care a fost eliminată de Amanda Anisimova, în vârstă de 20 de ani și nr.33 mondial, în runda de deschidere. Americanca a crescut astfel raportul meciurilor reciproce la 4–0.

Cea de-a șaptezeci și șaptea jucătoare în clasamentul WTA, Marie Bouzková, a învins-o pe compatrioata sa, Karolína Plíšková, numărul 7 mondial, obținând cea de-a cincea victorie împotriva jucătoarelor din top 10.

Faptul că Simona Halep a pierdut în sferturi de finală garantează o câștigătoare nouă la Madrid Open și o câștigătoare nouă campioană la turnee WTA 1000 la general.

Ons Jabeur a învins-o pe Jessica Pegula în finală, cu scorul de 7–5, 0–6, 6–2 câștigând titlul la simplu feminin. A fost primul ei titlu WTA 1000, și a devenit prima jucătoare africană și arabă care câștigă un titlu WTA 1000. Pegula a ajuns în finală după ce a salvat un punct de meci în meciul din prima rundă împotriva lui Camila Giorgi.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky losers

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

A opta calificare

A noua calificare

A zecea calificare

A unsprezecea calificare

A douăsprezecea calificare

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2022
WTA Tour 2022